Samsung SGH-E350E — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E350
 Nokia 6282
 Sony Ericsson K300i
 LG S1000
 Sanyo S750i

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E